Йошкар-олинский троллейбус — система троллейбусного транспорта города Йошкар-Олы. Эксплуатация открыта 5 ноября 1970 года.

История 
Эксплуатацию троллейбусной сети осуществляет МП «Троллейбусный транспорт».

1967 г. — начато строительство троллейбусного парка.

1970 г. — образовано управление троллейбусного транспорта, открыт маршрут № 1 (УТТ — ЖБИК).

1972 г. — 28.04 открыт маршрут № 2 Вокзал — ЖБИК, 7 ноября открыт маршрут 2Б Мясокомбинат — Депо, маршрут № 2 переименован в № 2А, продлён до мясокомбината и перенаправлен до депо (Мясокомбинат — Депо). Маршруты 2А и 2Б отличались направлением движения.

1973 г. — открыт маршрут № 3 (Вокзал — 9-й микрорайон).

1974 г. — построена линия в Заречном районе (для маршрута № 2). Закрыты маршруты № 2А и 2Б. Открыт маршрут 2 (Микрорайон «Дубки» — 9-й микрорайон.)

1975 г. — построена линия по ул. Пушкина (изменён маршрут № 2), открыт маршрут № 4 (Дубки — Мясокомбинат) в часы пик.

1980 г. — введена в эксплуатацию конечная станция «Мясокомбинат».

1981 г. — открыт маршрут № 5 (Мясокомбинат — Гомзово).

1982 г. — открыт маршрут № 6 (Дубки — Гомзово).

1984 г. — открыта линия на Ремзавод (изменён маршрут № 6: ул. Гайдара — Гомзово).

1985 г. — открыт троллейбусный маршрут № 7 (Гомзово — ЖБИК), открыта линия в 9-м микрорайоне по улицам Суворова и Прохорова (для маршрута № 2), маршрут № 4 разделён на маршруты № 4а (Дубки — Мясокомбинат) и № 4б (ул. Гайдара — Мясокомбинат).

1986 г. — открыта линия по Ленинскому проспекту: открыт маршрут № 8 (Дубки — ЖБИК), изменён маршрут № 4а.

1988 г. — открыта линия в п. Медведево (изменён маршрут № 8: Дубки — ул. Терешковой), открыта линия по улице Герцена.

1989 г. — открыты линии по улице Пролетарской и в 3-м микрорайоне: открыт маршрут № 9 (3-й микрорайон — 9-й микрорайон), открыт маршрут № 10а (Дубки — 3-й микрорайон) и 10б (Улица Гайдара — 3-й микрорайон) в результате изменения в промежутках между часами-пик маршрутов № 4а и № 4б. Спустя месяц после открытия закрыты маршруты 10а и 10б, вместо них открыт маршрут № 10 (ул. Гайдара — 3-й микрорайон).

1990 г. — открыта линия по улице Красноармейской: маршрут № 11 (кольцевой в обе стороны: Вокзал — Вокзал).

1991 г. — изменён маршрут № 10 (ул. Гайдара — 3-й микрорайон: по улице Красноармейской, а также по новой линии по улице Анциферова); отменены маршруты № 4а и № 4б.

1992 г. — открыта линия в п. Медведево по Козьмодемьянскому тракту: открыт маршрут № 12 (Вокзал — п. Медведево — Вокзал), продлён маршрут № 7 (Гомзово — ул. Терешковой), продлён маршрут № 9 (3-й микрорайон — п. Медведево), открыта линия по ул. Суворова (для маршрута № 11). Пущена в эксплуатацию ТП № 15.

1993 г. — открыта линия на Опытное поле: открыт маршрут № 9а (3-й микрорайон — Опытное поле).

1997 г. — открыта линия по улице Кирова и в микрорайон «Звёздный»: открыт маршрут № 4 (Микрорайон «Звёздный» — ДК им. В. И. Ленина), изменён маршрут № 2 (по ул. Кирова), открыта линия в 4-м микрорайоне (для маршрутов № 9, 9а).

1998 г. — открыт маршрут № 13 (Вокзал — Вещевой рынок) в выходные и праздничные дни.

2003 г. — изменён маршрут № 2 (по ул. Зарубина).

2004 г. — продлён маршрут № 8 (Дубки — п. Медведево), изменён маршрут № 12 (Вокзал — п. Медведево), отменён маршрут № 9.

2009 г. — открыт экспериментальный маршрут № 7 (кольцевой, Вокзал-ул. Петрова-Вокзал) в выходные и праздничные дни.

2010 г. — с 25.03.10 открыл движение маршрут № 7.

2012 г. — маршрут № 7 отменён.

2014 г. — маршрут № 12 отменён.

27.08.2014 — прибыли 2 новых троллейбуса «Тролза 5275-03 Оптима»

25.06.2015 — закрыт маршрут № 4.

02.10.2015 — прибыл новый троллейбус «ВМЗ 52981»

01.08.2018 — В троллейбусах введена автоматизированная система оплаты. Выпущены карты на 50 поездок и на неограниченное количество поездок, так же одновременно разовая поездка повышается с 18 до 22 рублей.

03.02.2020 — вновь открыт в скорректированном варианте ранее дважды закрытый маршрут № 7 Мясокомбинат — Микрорайон Дубки — Госархив — Фабричная.

Стоимость проезда с 1 марта 2023 года составляет 24 рубля по банковской карте и за наличный расчёт.

Действующие маршруты 
По состоянию на 15.03.2021 в Йошкар-Оле эксплуатируются 11 троллейбусных маршрутов:

1. «Вокзал — ДК им. Ленина»:
Остановка «Вокзал» — ул. Яналова — просп. Гагарина — ул. Панфилова — ул. Первомайская — ул. Водопроводная — ул. Машиностроителей — пл. Победы — остановка «ДК им. Ленина» — пл. Победы — ул. Машиностроителей — ул. Водопроводная — ул. Первомайская — ул. Панфилова — ул. Советская — Остановка «Вокзал».

2. «ул. Вишнёвая — 9-й микрорайон»: 
Остановка «ул. Вишнёвая» — ул. Лебедева — ул. Героев Сталинградской битвы — ул. Мира — ул. Кирова — ул. Воинов-интернационалистов — ул. Эшкинина — Ленинский просп. — ул. Вознесенская — ул. Пушкина — ул. Первомайская — Ленинский просп. — пл. Победы — ул. Машиностроителей — ул. Зарубина — ул. Анциферова — ул. Суворова — Козьмодемьянский тракт — ул. Й. Кырли — ул. Баумана — ул. Прохорова — ул. Строителей — остановка «ул. Й. Кырли» — ул. Й. Кырли — Козьмодемьянский тракт — ул. Суворова — ул. Машиностроителей — пл. Победы — Ленинский просп. — ул. Первомайская — ул. Пушкина — ул. Вознесенская — Ленинский просп. — ул. Эшкинина — ул. Воинов-интернационалистов — ул. Кирова — ул. Мира — ул. Лебедева — остановка «ул. Вишнёвая».

3. «Мясокомбинат — 9-й микрорайон»: 
Остановка «Мясокомбинат» — ул. К. Маркса — ул. Панфилова — ул. Первомайская — Ленинский просп. — пл. Победы — ул. Машиностроителей — ул. Строителей — остановка «ул. Й. Кырли» — ул. Й. Кырли — ул. Баумана — ул. Машиностроителей — пл. Победы — Ленинский просп. — ул. Первомайская — ул. Панфилова — ул. К.Маркса — Остановка «Мясокомбинат».

5. «Мясокомбинат — ул. Транспортная»: 
Остановка «Мясокомбинат» — ул. К.Маркса — ул. Панфилова — ул. Первомайская — ул. Красноармейская — остановка «ул. Транспортная» и обратно по той же схеме.

6. «ул. Транспортная — ул. Гайдара»: 
Остановка «ул. Транспортная» — ул. Красноармейская — ул. Машиностроителей — пл. Победы — Ленинский просп. — ул. Первомайская — ул. Панфилова — ул. К. Маркса — Ленинский просп. — ул. К. Либкнехта — ул. Гайдара — остановка «ул. Гайдара» и обратно по той же схеме.

7. «Мясокомбинат — Микрорайон Дубки — Госархив — Фабричная»:

Автодорога Вятка — ул. К. Маркса — Ленинский пр. — ул. Лебедева — ул. Героев Сталинградской Битвы — ул. Мира — ул. Кирова — ул. Воинов-Интернационалистов — ул. Петрова — Ленинский пр. — ул. К. Маркса — автодорога Вятка.

8. «ул. Вишнёвая — Площадь Победы»: 
Остановка «ул. Вишнёвая» — ул. Лебедева — Ленинский просп. — ул. Вознесенская — ул. Пушкина — ул. Первомайская — Ленинский просп. — пл. Победы — ул. Машиностроителей — ул. Терешковой (пгт. Медведево) — ул. Советская (пгт. Медведево) — пл. Победы (пгт. Медведево) — остановка «Площадь Победы» — пл. Победы (пгт. Медведево) — ул. Советская (пгт. Медведево) — ул. Терешковой (пгт. Медведево) — ул. Машиностроителей — пл. Победы — Ленинский просп. — ул. Первомайская — ул. Пушкина — ул. Вознесенская — Ленинский просп. — ул. Лебедева — ул. Героев Сталинградской битвы — ул. Мира — ул. Лебедева — остановка «ул. Вишнёвая».

9. «Улица Подольских курсантов — Опытное поле»: 
Остановка «ул. Подольских курсантов» — ул. Подольских курсантов — ул. Транспортная — ул. Дружбы — ул. Машиностроителей — пл. Победы — ул. Машиностроителей — ул. Строителей — Козьмодемьянский тракт — ул. Чехова (п. Медведево) — остановка «Опытное поле» — ул. Чехова (п. Медведево) — Козьмодемьянский тракт — ул. Й. Кырли — ул. Баумана — ул. Машиностроителей — пл. Победы — ул. Машиностроителей — ул. Подольских курсантов — остановка «ул. Подольских курсантов».

10. «Улица Подольских курсантов — ул. Гайдара»: 
Остановка «ул. Гайдара» — ул. Гайдара — ул. К. Либкнехта — Ленинский просп. — ул. Петрова — ул. Воинов-интернационалистов — ул. Красноармейская — ул. Первомайская — ул. Пролетарская — ул. Машиностроителей — ул. Подольских курсантов — остановка «ул. Подольских курсантов» — ул. Подольских курсантов — ул. Анциферова — ул. Красноармейская — ул. Воинов-интернационалистов — ул. Петрова — Ленинский просп. — ул. К. Либкнехта — ул. Гайдара — остановка «ул. Гайдара».

11. «Вокзал — микрорайон „Сомбатхей“», кольцевой маршрут с движением в обе стороны:
Внутренний круг: Остановка «Вокзал» — ул. Яналова — просп. Гагарина — ул. Панфилова — ул. Герцена — ул. Суворова — ул. Машиностроителей — пл. Победы — ул. Машиностроителей — ул. Красноармейская — ул. Воинов-интернационалистов — ул. Петрова — Ленинский просп. — ул. К. Маркса — (в часы-«пик»: остановка «Мясокомбинат» — ул. К. Маркса) — ул. Панфилова — ул. Советская — остановка «Вокзал». Внешний круг по той же схеме.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Йошкар-олинский троллейбус на Transphoto.ru
 Йошкар-олинский троллейбус на сайте Троллейбусные города России
 МПТТ г. Йошкар-Ола
 Общественный транспорт Йошкар-Олы

Троллейбусные системы России
Транспорт Йошкар-Олы
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1970 году
Здания и сооружения, построенные в 1970 году в России
1970-е годы в Марий Эл